Sestra – fiume dell'Oblast' di Leningrado
 Sestra – affluente della Dubna